Первая лига 2002/2003 () — 69-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 3 августа 2002 года и закончился 3 июня 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2002/2003 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2002/2003 на rsssf.com 

2002/2003
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2002 году
Спорт в Польше в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003